|-
| 147701 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147702 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147703 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 147704 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 147705 - || || 14 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147706 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147707 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147708 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147709 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147710 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147711 - || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147712 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147713 - || || 12 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147714 - || || 16 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147715 - || || 18 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 147716 - || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147717 - || || 5 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147718 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147719 - || || 9 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147720 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147721 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147722 - || || 21 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147723 - || || 23 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147724 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147725 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147726 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147727 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147728 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147729 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147730 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147731 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147732 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147733 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147734 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147735 - || 2005 NE || 2 de juliol de 2005 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 147736 - || || 2 de juliol de 2005 || RAS || R. Hutsebaut
|-
| 147737 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147738 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147739 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147740 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147741 - || || 3 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147742 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147743 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147744 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147745 - || || 2 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147746 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147747 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147748 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147749 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147750 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147751 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147752 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147753 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147754 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147755 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147756 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147757 - || || 31 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147758 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147759 - || || 23 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 147760 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147761 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 147762 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147763 - || || 26 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 147764 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147765 - || || 24 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 147766 - || || 26 d'agost de 2005 || CAOS || CAOS
|-
| 147767 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147768 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147769 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147770 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147771 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147772 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147773 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147774 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147775 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147776 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147777 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147778 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147779 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147780 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147781 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147782 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147783 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147784 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147785 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147786 - || || 31 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147787 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147788 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147789 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 147790 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147791 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147792 - || || 1 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147793 - || || 2 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147794 - || || 2 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147795 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147796 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147797 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147798 - || || 2 de setembre de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 147799 - || || 15 de setembre de 2005 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 147800 - || || 27 de setembre de 2005 || Nashville || R. Clingan
|-
|}

7